

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Julin – część miasta Ryki
 Julin – część wsi Dubów w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Łomazy
 Julin – część wsi Kaliska w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Łochów
 Julin – część wsi Wydrze w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Rakszawa
 Julin – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława

Inne 
 Anatolij Julin – radziecki płotkarz
 Harald Julin – szwedzki pływak
 Magda Julin – szwedzka łyżwiarka figurowa, mistrzyni olimpijska z 1920

Zobacz też 
 Pałac w Julinie